Il singolare del torneo di tennis WTA German Open 1982, facente parte del WTA Tour 1982, ha avuto come vincitrice Bettina Bunge che ha battuto in finale Kathy Rinaldi-Stunkel 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Hana Mandlíková (quarti di finale)
 Kathy Rinaldi-Stunkel (quarti di finale)
 Mima Jaušovec (quarti di finale)
 Bettina Bunge (Campionessa)
 Andrea Leand (quarti di finale)
 Billie Jean King (secondo turno)
 Kathy Rinaldi-Stunkel (finale)
 Bonnie Gadusek (terzo turno)

 Sandy Collins (primo turno)
 Joanne Russell (primo turno)
 Assente
 Kathy Horvath (terzo turno)
 Bonnie Gadusek (semifinali)
 Kate Latham (secondo turno)
 Rosalyn Nideffer (terzo turno)
 Assente

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

WTA German Open 1982